Эвазий (, ; казнён в ) — святой, . День памяти — 1 декабря.

Неизвестны жизнеописания св. Эвазия, рассматриваемые специалистами в агиографии как достоверные. Согласно работе Historia e vita di Sant'Evasio Vescovo e Martire августинского монаха Фульгенция Эмилия (Fulgenzio Emiglio), опубликованной в 1708 году, св.Эвазий родился в Беневенто. В 260 году он переехал в Рим и был отправлен в Асти в 265 году в качестве епископа. Там он претерпел гонения от язычников и был вынужден бежать из города. 

Самая ранняя запись, датированная иначе, анонимна и называется Passio Sancti Evasii. Её относят к IX, X или к началу XI века. В ней святого относят ко временам ломбардского короля Лиутпранда (Luitprand), правившего с  712 по 744 год. Согласно этой версии противниками святого были сторонники арианства. Ещё одна версия помещает житие святого в IV век и датирует его постановку во епископа Астийского прибл. 330 годом. Углеродная датировка мощей святого (предполагающая их оригинальность) высказывается в пользу датировки III веком.

Святой Эвазий, по преданию, был миссионером и епископом Асти. Он был вынужден бежать в огромный падуанский лес, известный как Сельва Корнеа () со товарищи, которых звали Проетто (Proietto) и Малиано (Maliano), а также, вероятно, с третьим, по имени Наталий (Natale). На этом месте, известном ныне как Поццо Сант-Эвазио, было явлено чудо: епископ, уставший от путешествия, воткнул свой посох в землю и прилёг отдохнуть. Пасторский жезл дал корни и зацвёл, а под ним открылся источник.

Св.Эвазий продолжил свою проповедь в Казале, возможно, известном как Седула (Sedula), или Седулия (Sedulia). Там он основал небольшой храм в честь св. Лаврентия, диакона, где стали собираться его многочисленные последователи. Остатки этого храма можно наблюдать под собором в Казале.

Там св. Эвазий был схвачен врагами, язычниками или арианами, в области, теперь известной как Казале-Монферрато. Он, Проетто, Малиано и вместе с ними иных 143 были обезглавлены по приказу префекта, или судебного пристава (Sculdascio) Атуболо (Atubolo). Анализ мощей показывает, что ему было лет около 60.

Св.Эвазий почитается святым покровителем в ряде городов Пьемонта и Ломбардии. Он особо почитаем в Казале-Монферрато, где в соборе, освящённом во его имя, находятся его святые мощи.

Ссылки 
 St.Evasius 

Святые Ломбардии
Святые Пьемонта
Священномученики
Святые по алфавиту
Христианские святые IV века
Епископы Асти
Католические святые